PGD je lahko:
 Prostovoljno gasilsko društvo,
 Projekt za gradbeno dovoljenje

Glej tudi 

 tričrkovna kratica
 tričrkovne kratice od IAA do LŽŽ